Schlagheck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schlagheck (* 1956), deutscher Diplomat
 Klaus Schlagheck (* 1950), deutscher Handballspieler 
 Michael Schlagheck (* 1955), deutscher Akademiedirektor
 Norbert Schlagheck (1925–2002), deutscher Designer
 Peter Schlagheck (* 1970), deutscher Physiker und Hochschullehrer für Theoretische Physik
 Rosalie Schlagheck (* 1995), deutsche Theater- und Filmschauspielerin, Synchronsprecherin und Model